Nazwa używana w odniesieniu do różnych gatunków sasanek:
 Pulsatilla patens – sasanka otwarta (s. dzwonkowata np. wg)
 Pulsatilla vulgaris – sasanka zwyczajna (s. dzwonkowata np. wg
 Pulsatilla campanella – brak alternatywnej nazwy (s. dzwonkowata wg)

Przypisy